DRE steht für
 Dense-rock equivalent, Volumenmaß in der Vulkanologie
 Deutsche Regionaleisenbahn, deutsche Eisenbahngesellschaft
 Doctor of Religious Education, akademischer Grad in den USA

Dre ist oder war der Künstlername von
 André 3000, US-amerikanischer Rapper und Sänger 
 Dre (Produzent), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Dr. Dre, US-amerikanischer Rapper und Musikproduzent

Siehe auch:
 Dreh
 Drée
 Tre

Abkürzung